

Комсомольський — селище міського типу, Чамзінський район, Мордовія
 Комсомольський — селище, Адамовський район, Оренбурзька область
 Комсомольський — селище, Александровський район, Оренбурзька область
 Комсомольський — селище, Бабушкінський район, Вологодська область
 Комсомольський — селище, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Комсомольський — селище, Грачовський район, Оренбурзька область
 Комсомольський — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Комсомольський — присілок, Дуванський район, Башкортостан
 Комсомольський — селище, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Комсомольський — село, Караідельський район, Башкортостан
 Комсомольський — селище, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Комсомольський — селище, Котельницький район, Кіровська область
 Комсомольський — селище, Мамонтовський район, Алтайський край
 Комсомольський — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Комсомольський — селище, Моркинський район, Марій Ел
 Комсомольський — селище, Октябрський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Комсомольський — селище, Павловський район, Алтайський край
 Комсомольський — селище, Совєтський район, Марій Ел
 Комсомольський — селище, Солонешенський район, Алтайський край
 Комсомольський — селище, Талицький міський округ, Свердловська область
 Комсомольський — селище, Топкинський округ, Кемеровська область
 Комсомольський — селище, Топчихинський район, Алтайський край

Комсомольський — колишня назва смт Графське (Донецька область, Волноваський район)
 Комсомольський — колишня назва смт Дубове (Луганська область, Свердловська міська рада)
 Комсомольський — колишня назва селища Лагідне (Луганська область, Сватівський район)

Див. також 
 Комсомольське